Caloptilia orientalis  — вид молей-пестрянок (Gracillariidae) из рода Caloptilia. Россия, эндемик Дальнего Востока (юг Приморского края, Государственный природный заповедник «Кедровая Падь»). Гусеницы развиваются на растениях вида жимолость Маака (Lonicera maackii; минируют листья). Длина тела около 10 мм. На переднем крыле имеется широкая поперечная желтовато-белая перевязь. Встречаются в разреженных долинных широколиственных лесах и лесопарках (отмечены в июне и июле).

Примечания

Литература 
 Ермолаев В. П. (1979). A new mining Gracillariidae of the genus Caloptilia Hb. (Lepidoptera) from southern Primorye. — Труды Всесоюзного энтомологического общества. — Том 61. — С. 102—103.

Ссылки 
 Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)

Моли-пестрянки
Животные, описанные в 1979 году
Насекомые Азии
Эндемики Приморского края